A fűrészeslábú szöcske vagy fűrészlábú szöcske (Saga pedo) Magyarország legnagyobb szöcskefaja, Európában is ritka, védett posztglaciális reliktum faj.

Előfordulása
Elterjedési területének északi határa a Kárpát-medence. A száraz, meleg, dús növényzetű sztyepprétek ritka lakója. Hatalmas termete ellenére nehéz észrevenni, hiszen színe és mozgása olyan, mint egy szélben mozgó ágé.

Megjelenése
A legnagyobb Magyarországon előforduló szöcskefaj, a 10 cm-es méretet is elérheti. Színe fűzöld, jellegzetessége, hogy első
két lábpárja feltűnően fogazott, harmadik lábpárja viszont nem olyan jól fejlett, mint a többi szöcskének. Csápja igen hosszú, majdnem eléri a teste hosszúságát. Ritkán kerül szem elé, egyrészt, mert alkonyatkor mozog, másrészt egész Európában igen ritka faj. Ragadozó, főleg kisebb sáskákkal táplálkozik. Zsákmányát lassú, imbolygó mozgással cserkészi be, és tüskés elülső lábaival, majd éles rágóival ragadja meg.

Források
 
Szenas.hu
Matramuzeum.hu

Szöcskék
Rovarfajok
A Kárpát-medence rovarai
Magyarország egyenesszárnyúi
Európa ízeltlábúi
Ázsia ízeltlábúi